Оде́тта, або Од́етт (Odetta, Odette) — жіноче ім'я. Походить від старонімецького Oda — «власниця». Французький варіант імені — Одетт.

У музиці та театрі 
 Одетта — американська співачка й політична активістка
 Одетта — зачарована принцеса-лебідь; героїня балету Петра Чайковського «Лебедине озеро»
 «Одетта» — балет Жуля Перро
 «Одетта» — п'єса Віктор'єна Сарду

Фільми 

 «Одетта» (1916) — італійський німий фільм Джузеппе де Лігуоро за п'єсою Віктор'єна Сарду
 «Одетта» (1928) — німецький німий фільм Луйц-Мора за п'єсою Віктор'єна Сарду
 «Одетта» (1934) — італійський фільм Жака Уссена за п'єсою Віктор'єна Сарду
 «Одетта» (1950) — британський фільм Герберта Вілкокса

Інше 
 Odette Saxum — скеля на астероїді 101955 Бенну

Жіночі імена